Nelsonville (Nova York).
 Nelsonville (Ohio).
 Nelsonville (Wisconsin).